Negrilești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Negrilești (Bistrița-Năsăud)
 Negrilești (Galați)
 Negrilești (Vrancea)